Sveti Jurij steht für folgende geographischen Objekte:

 Sveti Jurij ob Ščavnici (St. Georgen an der Stainz), Gemeinde und Ort in der Region Pomurska, Slowenien
 Sveti Jurij v Slovenskih goricah (St. Georgen in den Windischen Büheln), Gemeinde und Ort in der Region Podravska, Slowenien
 Sveti Jurij ob južni železnici (St. Georgen an der Südbahn), früherer Name von Šentjur pri Celju, Gemeinde und Ort in der Region Savinjska, Slowenien
 Sveti Jurij ob Taboru (St. Georgen am Tabor), Pfarrei in der Gemeinde Tabor, Region Podravska, Slowenien

Siehe auch:
 Sveti Juraj (Srbani), Burgruine bei Srbani, Općina Brtonigla, Kroatien